Nom de deux logis en Charente, en France :
 Logis de la Vergne (Alloue)
 Logis de la Vergne (Charmant)